Misericórdia — conceito religioso
Misericórdia Divina — devoção religiosa católica
Misericórdia (Lisboa) — freguesia portuguesa
Misericórdia (objeto) — ou genuflexório; pequena estante de madeira na parte de baixo de um assento dobrável em uma igreja
Misericórdia (arma) — tipo de uma faca longa e estreita, similar a um punhal
Golpe de misericórdia — ação feita com intenção de acabar com o sofrimento de alguma pessoa ou animal que se encontre em agonia
Obras de misericórdia — ações de caridade baseadas no amor ao próximo
Santa Casa da Misericórdia — instituição de solidariedade social